Pascale Catherine Hummel-Israel, née le  à Strasbourg, est une philologue, historienne, traductrice (notamment de Lou Andreas-Salomé et des contemporains de Friedrich Nietzsche), professeur de lettres et essayiste française.

Biographie 
Entrée en 1983 à l'École normale supérieure de jeunes filles, fusionnée en 1985 à l'École normale supérieure, Pascale Hummel obtient successivement l'agrégation de grammaire (1986) et un doctorat de philologie grecque (1991). Elle est qualifiée aux fonctions de maître de conférences l'année suivante. Sa thèse publiée lui a valu le prix de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France (1994).

Elle a été successivement assistante normalienne doctorante de 1987 à 1990 à l'Université de Rennes II, puis à l'École normale supérieure de Paris, agrégée-répétitrice de 1991-1993 à l'École normale supérieure de Paris ; professeur en classes préparatoires aux grandes écoles dans l'Académie d'Amiens de 1993 à 2002, assistante de documentation et d'édition (Académie d'Amiens, de 2002 à 2004) et chercheuse associée à l'Institut national de recherche pédagogique à Paris de 2004 à 2011, année de la dissolution de l'INRP.

Ses publications incluent des monographies, des ouvrages collectifs et des traductions. Elle s'emploie tout particulièrement à dépouiller les sources bibliographiques de la philologie et de l'étude de la langue grecque : l'orientation de son travail est métaphilologique.

En 2021, l'historienne part enseigner le français aux lycéens du Lycée Français de Djibouti (LFD), et y vit.

Publications

Monographies 
 Regards sur les études classiques au  siècle : le fonds Morante de l'École normale supérieure, Presses de l'École normale supérieure, coll. « Guides et inventaires bibliographiques » , Paris, 1990, , , .
 La syntaxe de Pindare, coédition : Peeeters (Louvain) et Société pour l'information grammaticale (Paris), coll. « Bibliothèque de l'information grammaticale » , 1993, , , . — Ouvrage reprenant la matière d'un thèse d'État, soutenue en 1991 à l'université Paris IV.
 Pascale Hummel, Anne Lejeune et David Peyceré, Pour une histoire de l'École normale supérieure : sources d'archives, 1794-1993 (avec un avant-propos de Jean Favier et une préface de Étienne Guyon), coédition : Archives nationales et Presses de l'École normale supérieure, Paris, 1995, ,  (AN) et  (PENS), .
 Humanités normaliennes : l'enseignement classique et l'érudition philologique dans l'École normale supérieure du , éditions Les Belles Lettres, coll. « Collection d'études anciennes », « Série grecque », Paris, 1995, , , .
 Philologica lyrica : la poésie lyrique grecque au miroir de l'érudition philologique de l'Antiquité à la Renaissance, éditions Peeters, coll. « Bibliothèque d'études classiques », Louvain et Paris, 1997, ,  (Louvain) ou  (Paris), .
 L'épithète pindarique : étude historique et philologique, éditions P. Lang, coll. « Sapheneia », série « Beiträge zur klassischen Philologie » , Berne, Berlin, Bruxelles, etc., 1999, , , .
 Histoire de l'histoire de la philologie : étude d'un genre épistémologique et bibliographique, éditions Droz, coll. « Histoire des idées et critique littéraire » , Genève, 2000, , , .
 Mœurs érudites : essai sur la micrologie littéraire (Allemagne - siècles) , éditions Droz, coll. « Histoire des idées et critique littéraire » , Genève, 2002, , , .
 Philologus auctor : le philologue et son œuvre, éditions P. Lang, coll. « Sapheneia », série « Beiträge zur klassischen Philologie » , Berne, Berlin, Bruxelles, etc., 2003, , , .
 La maison et le chemin : petit essai de philologie théologique, éditions P. Lang, Berne, 2004, , , .
 Trébuchets : étude sur les notions de pierre de touche et de pierre de scandale, éditions P. Lang, Berne, 2004, , , .
 Vie (privée) : essai sur l'idée de destinée, éditions P. Lang, Berne, 2005, , , .
 De lingua graeca : histoire de l'histoire de la langue grecque, éditions P. Lang, Berne, 2007, , , .
 D'Éros à Psyché : tradition antique et moderne d'un mythe, éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2008, , , .
 Mala dicta : essai sur la malédiction et la calomnie dans l'Antiquité classique, éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2008, , , .
 Philologia : recueil de textes sur la philologie, éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2009, , , .

Traductions 

 Traduction d'une œuvre de Lycophron
 Cassandre (traduction du grec ancien, notes et commentaires de Pascale Hummel), éditions Comp'act, coll. « La bibliothèque volante », Chambéry, 2006, , , . — Contient simultanément le texte grec et sa traduction française.

Traduction d'une œuvre de Gabriel Naudé
 Traité sur l'éducation humaniste, 1632-1633 (traduit du latin, annoté et commenté par Pascale Hummel), éditions Classiques Garnier, coll. « Textes de philosophie », Paris, 2009, , , . — Ouvrage publié dans le cadre des « Œuvres complètes » de Gabriel Naudé, sous la coordination de Frédéric Gabriel, constituant le  volume de la série.

Traduction d'une œuvre de Elisabeth Förster-Nietzsche  et de contemporains de Friedrich Nietzsche
 Friedrich Nietzsche & les femmes de son temps (traduit de l'allemand, annoté et postfacé par Pascale Hummel), éditions M. de Maule, Paris, 2007, , , .
 Les Fous de Nietzsche (traduit de l'allemand, annoté et postfacé par Pascale Hummel), Paris, Michel de Maule, 2007, , , . Contient deux textes de Ferdinand Tönnies et un texte de Julius Duboc

Traductions d'œuvres de Lou Andreas-Salomé
 Lou Andreas-Salomé, Le diable et sa grand-mère (traduction de l'allemand, annotation et postface de Pascale Hummel), éditions Rue d'Ulm, coll « Versions françaises », Paris, 2005, , , . — Titre original en allemand : « 1= ».
 Lou Andreas-Salomé, L'Heure sans Dieu et Autres Histoires pour enfants (traduction de l'allemand, annotation et postface de Pascale Hummel), éditions Rue d'Ulm, coll « Versions françaises », Paris, 2006, , , . — Titre original en allemand : « 1= ».
 Lou Andreas-Salomé, Figures de femmes dans Ibsen : d'après ses six drames familiaux : “Maison de poupée”, “Les revenants”, “Le canard sauvage”, “Rosmersholm”, “La dame de la mer”, “Hedda Gabler” (traduction de l'allemand, annotation et postface de Pascale Hummel), éditions M. de Maule, Paris, 2007, , , . — Titre original en allemand : « 1= ».
 Lou Andreas-Salomé, Six romans (traduction, annotation et préface de Pascale Hummel), éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2009, , , . — Regroupe les œuvres suivantes : Combat pour Dieu ; Ruth ; D'âme étrangère ; Enfants d'hommes ; Ma ; Pays-frontière.

Direction d'ouvrages 

 La mesure du savoir : études sur l'appréciation et l'évaluation des savoirs (textes réunis par Pascale Hummel et Frédéric Gabriel), éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2007, , , .
 Les débris du sens : études sur les dérives de la perception et du sens (textes réunis par Pascale Hummel et Frédéric Gabriel), éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2008, , , .
 Vérité(s) philologique(s) : études sur les notions de vérité et de fausseté en matière de philologie (textes réunis par Pascale Hummel et Frédéric Gabriel), éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2008, , , .
 Translatio : la transmission du grec entre tradition et modernité (actes de la journée d'étude du  ; textes réunis par Pascale Hummel), éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2009, , , .
   (), éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2009,   .
 Labor eruditus. Études sur la vie privée de l'érudition (textes réunis par Pascale Hummel), éditions Philologicum, coll. « Philologicum », Paris, 2012,  .

Entretien 

 Autophilologie, le philologue au miroir, Entretien avec Murielle Lucie Clément, éditions Philologicum, collection "Paroles", Paris, 2010, 52 p.

Controverse 

Dans sa recension de l'ouvrage De lingua Graeca (2007), dans la revue L'Antiquité classique, le professeur Daniel Donnet (Université Catholique de Louvain) indique, exemples à l'appui, que le livre présente de nombreux passages empruntés à des ouvrages antérieurs sans qu'il en soit fait clairement mention par l'auteur.

Citations 

 « Quelque chose (en l'an 2000) m'est arrivé (aux deux sens du mot : a eu lieu et échu-donné) qui m'a mise, me met au contact du divin (ou plutôt me confirme que je l'ai toujours été d'une manière privilégiée). Ce quelque chose est de l'ordre de l'incommunicable et de l'intransmissible : pour être compris, il exige de parler la langue des purs / élus et des saints. » Autophilologie, le philologue au miroir, Entretien avec Murielle Lucie Clément, éditions Philologicum, collection « Paroles », Paris, 2010, pp. 42-43.
 « Il manque à trop de gens [les non-purs] l'aptitude à la mise en perspective nuancée pour qu'ils puissent simplement voir le monde, les autres, la réalité et eux-mêmes tels qu'ils sont : il leur faut le temps pour voir ce que l'ange voit au premier regard. » Autophilologie, le philologue au miroir, Entretien avec Murielle Lucie Clément, éditions Philologicum, collection « Paroles », Paris, 2010, p. 43.

Notes et références

Liens externes 
Noah MELINGUI EVENGA (1eC)

Philologue français
Élève de l'École normale supérieure de jeunes filles
Élève de l'École normale supérieure
Agrégé de grammaire
Traductrice française
Naissance en octobre 1963
Naissance à Strasbourg